Il giovane Dr. Kildare (Young Dr. Kildare) – film statunitense del 1938 diretto da Harold S. Bucquet
Il giovane Dr. Kildare (Young Dr. Kildare) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1972 al 1973